Por Alderson pode estar à procura de:

Pessoas
Eddie Alderson

Localidades
 Alderson (Oklahoma)
 Alderson (Virgínia Ocidental)

Desambiguação